Рідала — назва географічних об'єктів Естонії.

 Рідала (Ridala vald) — волость у повіті Ляенемаа.
 Рідала (Ridala küla) — село у волості Лайм'яла повіту Сааремаа.
 Рідала (Ridala küla) — колишнє село у волості Рідала повіту Ляенемаа.